Heckenhausen ist der Ortsname von:

 Heckenhausen (Borken), Dorfwüstung bei Borken im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Heckenhausen (Schenklengsfeld), Dorfwüstung in der Gemarkung von Wüstfeld, Gemeinde Schenklengsfeld, im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen